Abdullahi Shehu – calciatore nigeriano
 Enkelejda Shehu – tiratrice a segno albanese naturalizzata statunitense
 Juljan Shehu – calciatore albanese
 Mehmet Shehu – rivoluzionario, politico e militare albanese
 Ylli Shehu – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese